Diaporthales är en ordning av svampar. Diaporthales ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diaporthales